Василий Степанович Панин (1935—2019) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр. Член Союза кинематографистов России (с 1993), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995).

Биография 
Родился 19 октября 1935 года в Воронежской области, в селе Хохол (ныне рабочий посёлок Хохольский).

В 1953—1954 годах — актёр Воронежского государственного академического театра драмы имени А. В. Кольцова.

В 1960 году окончил актёрский факультет Московского театрального училища им. М. С. Щепкина, в 1964 — актёрский факультет Московского государственного института театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского.

В 1966 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров Госкино СССР. С 1966 — режиссёр студии «Мосфильм».

Поставил более 25 художественных, документальных и телевизионных фильмов.

Художественный руководитель «Народного кинофестиваля России» (Воронеж, 2000-2003), основатель и художественный руководитель киностудии «Донфильм» (с 2000 г.).

Скончался 2 июля 2019 года в Москве. Похоронен на кладбище посёлка Хохольский.

Фильмография

Роли в кино 
  — Сувенир для прокурора — Григорий Васильевич, сотрудник министерства
  — Лихая парочка — эпизод

Режиссёр 
  — Российские звёзды (короткометражный фильм)
  — Человек на полустанке
  — Певучая Россия
  — Захочу — полюблю
  — Исчадье ада
  — Господа артисты (Россия, США)
  — Несравненная (Украина)
  — Бульварный роман
  — На заре туманной юности
  — Опять надо жить
  — Залив страстей
  — Ночь на кордоне
  — Покаянная любовь
  — На реке Девице

Сценарист 
  — Человек на полустанке
  — Певучая Россия (участие)
  — На заре туманной юности
  — Опять надо жить
  — Покаянная любовь

Продюсер 
  — Опять надо жить
  — Покаянная любовь

Признание и награды 
 С 1993 — член Союза кинематографистов.
 27 ноября 1995 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации — за заслуги в области искусства
 9 декабря 2006 — Орден Почёта — за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную работу.
 Лауреат всероссийских и международных кинофестивалей, в том числе «Кинотавр» (Сочи, 2000), «Виват—кино России» (Санкт-Петербург, 2004).
 Почётный гражданин родного посёлка Хохольский Воронежской области.
 Почётный доктор Российского государственного социального университета (2003).

Литература 
 Панин В. С. Дорога в кино. — Воронеж: Коммуна, 2001. — 220 с. — ISBN 5-86742-006-X
 Панин В. С. Мой путь в кинематограф. — М.: Граница, 2012. — 230 с. — ISBN 978-5-94691-463-5
 Панин В. С. Киноискусству — моя жизнь. — М.: Граница, 2015. — 158 с. — ISBN 978-5-94691-791-9
 Михаил Федоров. Василий Панин. – Воронеж: ОАО «Воронежская областная типография – Издательство им. Е.А.Болховитинова». – 2015. – 772 с. ISBN 078-5-4420-0392-5
Василий Панин. Том 2. – Воронеж : Воронежская областная типография – Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2021. – 800 с. – (Замечательные люди Воронежского края). ISBN 978-5-4420-0889-0

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография на сайте «Литературная карта Воронежской области» 
 Пресс-портрет на Яндексе

Актёры и актрисы Воронежского драматического театра
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Персоналии:Мосфильм
Члены Союза кинематографистов России
Почётные доктора РГСУ
Похороненные в Хохольском районе